Просторое — название населённых пунктов на Украине:

 Просторое — село в Черниговском районе Запорожской области.
 Просторое — село в Новгородковском районе Кировоградской области.
Просторое — село в Каховском районе Херсонской области.

См. также 
 Просторе
Просторное